Хадерсфилд се може односити на:

Хадерсфилд, град у Уједињеном Краљевству, Енглеска
Хадерсфилд (представа), позоришну представу у извођењу ансамбла Југословенског драмског позоришта
Хадерсфилд (филм), српски филм из 2007. године